Vila Ruiva (Cuba), een plaats in de Portugese gemeente Cuba
 Vila Ruiva (Fornos de Algodres), een plaats in de Portugese gemeente Fornos de Algodres